Мун Ен Сик (23 июля 1903 года — 18 сентября 1966 года) — звеньевой колхоза имени Будённого Нижне-Чирчикского района Ташкентской области, Герой Социалистического Труда (1949).

Биография 
Родился в 1903 году в Корее (по другим сведения — в селе Занадворовка Южно-Уссурийского уезда). С рождения был слабо зрячим. Окончил два класса начальной школы в Занадворовке. С 1912 года занимался батрачеством, трудился в личном хозяйстве своих родителей. В 1930 году вступил в колхоз имени Будённого Посьетского района. В 1937 году вместе со всем колхозом депортирован в Нижне-Чирчикский район Ташкентской области.

В послевоенные годы был звеньевым по выращиванию риса. Разработал свою систему возделывания, предусматривавшую три подкормки: первая (в конце мая) смесью фекалий с золой 1,5— 2 т/га, вторая (20-е числа июня) — аммиачной селитрой 3,0 ц/га и суперфосфатом и третья в той же дозе — в конце июля. Убирал урожай в сжатые сроки и без потерь.

В 1848 году звено Мун Ен Сика собрало в среднем с каждого гектара по 88,3 центнера риса на участке площадью 5 гектаров. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 мая 1949 года удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Когда в колхозе начали выращивать кенаф, взял на своё звено десять гектаров, и тоже получал высокие урожаи. Несмотря на очень плохое зрение, работал наравне со всеми.

Трудился в колхозе имени Будённого (с 1962 года — колхоз «Заря коммунизма») до выхода на пенсию. Персональный пенсионер союзного значения. Скончался в сентябре 1966 года. Похоронен на кладбище бывшего колхоза имени Будённого Нижне-Чирчикского района (сегодня — Аккурганский район). .

Литература 
 Советская агрономия, Том 8. Гос. изд-во с.-х. лит-ры, 1950
 Шин Д. В., Советские корейцы Герои Социалистического труда, Алматы: Service Press, 2019
 З. В., Пан Н. Г. Герои Социалистического Труда — казахстанцы, Алма-Ата, 1969—1985, тт. 1-5
 Мен Д. В., Квон Л. А., Ким, Советские корейцы Казахстана, Алматы, 1992
 Ким П. Г., Корейцы Республики Узбекистан, Ташкент: Узбекистон. 1993
 Кан Г. В., История корейцев Казахстана, Алматы: Гылым, 1995
 Ким Г. Н., Мен Д. В., История и культура корейцев Казахстана, Алматы: Гылым, 1995
 Ким Б. И., Корейцы Узбекистана. Кто есть кто, Ташкент, 1999

Ссылки 
 Дмитрий Шин в Новой жизни и Солдатском
 Герман Ким, Энциклопедия корё сарам. Герой Социалистического Труда Ли Дюн Су

Герои Социалистического Труда колхоза имени Будённого Нижне-Чирчикского района